— японская группа женщин-авторов манги, сформировавшаяся в 1970-х годах. Группа названа так потому, что многие её представительницы родились в 24 год периода Сёва (1949 год). Они прославились своей работой в области манги для девушек — сёдзё, в которой создали большое количество произведений, в настоящее время считающихся классическими. Эти мангаки внесли кардинальные изменения в сёдзё-мангу  и первыми в своём творчестве начали поднимать острые проблемы и философские вопросы, включая вопросы сексуальности и равенства полов.

«Союз 24 года» способствовал появлению многих жанров сёдзё-манги, члены группы также сумели привлечь в индустрию манги, до того остававшейся прерогативой мужчин, авторов-женщин. Манга для девушек и молодых женщин с тех пор и до наших дней рисуется женщинами.

Состав 
Точное количество членов группы не установлено. Первоначальный состав, также называвшийся , включал:
 Ясуко Аоикэ
 Мото Хагио
 Риёко Икэда
 Юмико Осима
 Кэйко Такэмия
 Тосиэ Кихара
 Рёко Ямагиси
 Минори Кимура
 Нанаэ Сасая
 Минэко Ямада

Впоследствии возник также , куда входили Вакако Мидзуки, Мити Тарасава, Айко Ито, Ясуко Саката, Сио Сато и Юкико Каи.

Примечания 

Мангаки
Аниме и манга для девушек
Появились в 1970-е годы